Le montagne ANARE sono un vasto gruppo montuoso costituito da diverse catene montuose situato sulla costa di Pennell, nella Terra Vittoria, il cui punto più alto è la cima del picco Drabek, a 2.090 m s.l.m.

In particolare le montagne ANARE si snodano in direzione nord-ovest/sud-est per una lunghezza di circa 165 km e sono delimitate a nord e a est dall'oceano Pacifico, a ovest dal ghiacciaio Lillie, che le separa dalle montagne di Bowers, e a sud dai ghiacciai Robertson, Ebbe e Dennistoun. La montagne ANARE sono attraversate da diversi vasti ghiacciai, come lo Sykow e il George nella parte occidentale, il Kirkby e il McMahon nella parte centrale, e il Barnett nella parte orientale.

Storia 
Le montagne ANARE sono state avvistate per la prima volta nel 1841 dal capitano James Clark Ross e sono state fotografate per la prima volta durante ricognizioni aeree effettuate nel corso dell'Operazione Highjump nel periodo 1946-47. Le montagne sono quindi state interamente mappate dallo United States Geological Survey grazie a fotografie scattate durante diverse ricognizioni aeree nel 1962-63. Sono infine state così battezzate dal reparto settentrionale della Spedizione neozelandese di ricognizione geologica in Antartide, 1957-58, in onore della spedizione antartica guidata nel 1962 da Phillip Law e facente parte delle Spedizioni di ricerca antartica australiane ("Australian National Antarctic Research Expedition", da cui l'acronimo in lingua inglese "ANARE") che effettuò un lungo lavoro di ricognizione lungo la parte costiera delle montagne.

Mappe 
Di seguito una serie di mappe in scala 1:250.000 realizzate dallo USGS in cui è possibile vedere le montagne ANARE in tutta la loro estensione:

Note

Voci correlate 
 Monti Transantartici

Collegamenti esterni